Gustavus steht für:
 Gustavus (Alaska), ein Ort im Hoonah-Angoon Census Area im US-Bundesstaat Alaska

Gustavus ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Schminck-Gustavus (* 1942), deutscher Rechtsgeschichtler und Hochschullehrer
 Herbert Gustavus (1927–2014), deutscher Unternehmer und Politiker (SPD)